gletsjermolen
 Moulin Rouge (doorverwijspagina)
 Jean Moulin, een Frans verzetsman
 Marc Moulin, een Belgisch musicus

in samenstellingen
Moulin-Mage, Tarn
Moulin-sous-Touvent, Oise

 Diverse namen van zich in Franstalige gebieden bevindende wind- en watermolens.